Ѽ (Красива омега або орнамент) - кирилична літера, яка використовувалася в церковнослов'янській мові.

Джерела 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%D1%BC